Stigmatea är ett släkte av svampar. Stigmatea ingår i klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Stigmatea